The Beginning of Times () — десятый студийный альбом финской рок/метал-группы Amorphis.

Список композиций

Над альбомом работали

Участники группы 
 Tomi Joutsen — Vocals
 Esa Holopainen — Guitars (lead)
 Tomi Koivusaari — Guitars (rhythm)
 Santeri Kallio — Keyboards
 Niclas Etelävuori — Bass, Vocals (backing)
 Jan Rechberger — Drums

Приглашённые музыканты 
 Savotta Choir — Vocals (choirs)
 Netta Dahlberg — Vocals (additional)
 Iikka Kahri — Flute, Clarinet, Saxophone

Прочие 
 Marco Hietala — Producer (vocals)
 Mikko Karmila — Mixing
 Travis Smith — Cover art
 Pekka Kainulainen — Lyrics
 Sami Koivisto — Engineering
 Thomas Ewerhard — Layout
 Svante Forsbäck — Mastering
 Stefan de Batselier — Photography
 Erkki Virta — Lyrics (translation)

Примечания 

Альбомы Amorphis
Альбомы Nuclear Blast Records